Well – miejscowość w hrabstwie Hampshire (Anglia)
 Well – miejscowość w hrabstwie Lincolnshire (Anglia)
 Well – miejscowość w hrabstwie North Yorkshire (Anglia)